Art carolingi, florida artística ocorreguda a l'art d'Europa Occidental durant el regnat de Carlemany
 Dinastia carolíngia, dinastia que controlà el Regne Franc entre els segles VIII i X 
 Escriptura carolíngia, tipus d'escriptura nascuda a Europa desenvolupada i impulsada a l'imperi de Carlemany (s. VIII - XII)
 Imperi Carolingi, període de la història europea derivat de la política dels reis francs, Pipí
 Renaixement carolingi, ressorgiment de la cultura clàssica llatina a l'Imperi carolingi a finals del  i principis del IX